Роже́ Пейрефи́тт (; 17 августа 1907, Кастр — 5 ноября 2000, Париж) — французский писатель, историк и дипломат. Известен главным образом романом «Особенная дружба» (1943).

Биография 
Родился 17 августа 1907 года в состоятельной семье из Лангедока на юго-западе Франции. Получил образование в католических школах, затем изучал древние языки и литературу в Тулузе. В 1930 году с отличием окончил элитарный Парижский институт политических исследований.

В 1931 году начал дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел. С 1933 по 1938 год занимал должность секретаря посольства Французской Республики в Афинах, однако затем подал в отставку в ответ на подозрения в коллаборационизме. В октябре 1940 года Пейрефитт был вызван в Париж и в период режима Виши (до мая 1943 года) продолжил работать в дипломатическом ведомстве.

В феврале 1945 года его карьера окончательно прекратилась из-за обвинения в сотрудничестве с нацистской Германией. В 1962 году Пейрефитт был реабилитирован, однако на службу больше не вернулся.

Оставшийся не у дел дипломат обратился к литературному творчеству и историческим исследованиям. Разностороннее классическое образование, эрудиция, знание и практически документальное использование исторических деталей, едкая ирония, богатый лексикон, лаконичный и живой стиль изложения, литературная плодовитость, а также острые дискуссии, которые вызывают его произведения, поставили Роже Пейрефитта в ряд наиболее заметных французских писателей современности.

В связи с гомосексуальной ориентацией в брак не вступал, однако в 1964 году усыновил и воспитал мальчика. Приёмный сын — Ален-Филипп Маланьяк, маркиз д’Аржан-де-Виллель, впоследствии продюсер и муж певицы Аманды Лир; погиб при пожаре в их доме 17 декабря 2000 года.

Роже Пейрефитт, более полувека подвергавший острой критике Римско-католическую церковь, до конца жизни оставался католиком. Умер в Париже 5 ноября 2000 года в возрасте 93 лет.

Литературное творчество 
Романтические произведения Роже Пейрефитта были переведены на итальянский, английский, греческий и некоторые другие языки, однако в XX веке остались практически незнакомы советскому и российскому читателю, поскольку находились под запретом цензуры, как оправдывающие гомосексуальность, а сам автор (благодаря историческому исследованию, содержащемуся в изданной в 1965 году книге «Евреи») получил известность среди антисемитов, пытающихся использовать его работу для подведения научного фундамента под теорию еврейского заговора.

Основные произведения 
 Les amitiés particulières (роман, 1943)
 Mademoiselle de Murville (роман, 1947)
 Le Prince des Neiges: drame en trois actes'' (пьеса, 1947)
 L’Oracle (роман, 1948)
 Les Amours singulières (роман, 1949)
 La Mort d’une mère («Смерть матери», 1950)
 Les Ambassades (роман, 1951)
 Du Vésuve à l’Etna (рассказ, 1952)
 La Fin des ambassades (роман, 1953)
 Les Amours de Lucien de Samosate (перевод с греческого, 1954)
 Les Clés de saint Pierre («Ключи святого Петра», роман, 1955)
 Jeunes proies (1956)
 Chevaliers de Malte (1957)
 L’Exilé de Capri (1959)
 Le Spectateur nocturne (драматический диалог, 1960)
 Les Fils de la Lumière (1961)
 La Nature du prince (1963)
 Les Secrets des conclaves (1964)
 Les Juifs (1965)
 Notre amour (1967)
 Les Américains («Американцы», роман, 1968)
 Des Français («Французы», роман, 1970)
 La Coloquinte (роман, 1971)
 Manouche (рассказ, 1972)
 L’Enfant Amour (эссе, 1972)
 Un Musée de l’amour (1972)
 La Muse garçonnière (перевод с греческого, 1973)
 Tableaux de chasse, ou La vie extraordinaire de Fernand Legros (1976)
 Propos secrets (1977)
 Trilogie sur Alexandre le Grand (Трилогия об Александре Великом):
 La Jeunesse d’Alexandre («Юность Александра», роман, 1977)
 Les Conquêtes d’Alexandre («Завоевания Александра», роман, 1979)
 Alexandre le Grand («Александр Великий», роман, 1981)
 Enfant de cœur (роман, 1978)
 Roy (1979)
 Propos secrets 2 (1980)
 L’Illustre écrivain (1982)
 La Soutane rouge («Красная сутана», роман, 1983)
 Voltaire, sa jeunesse et son temps (1985)
 L’Innominato: nouveaux propos secrets (1989)
 Réflexion sur De Gaulle (1991)
 Voltaire et Frédéric II (1992)
 Le Dernier des Sivry (1993)
 Retours en Sicile (1996)

Театральные постановки 
 1960 — Les Ambassades
 1960 — Le spectateur nocturne

Экранизации 
 1962 — Les amitiés particulières

Ссылки 
 Roger Peyrefitte на сайте bouquinerie.net 
 PUBLIÉ LE 07/11/2000 LA DÉPÊCHE DU MIDI Roger Peyrefitte: enfance fuxéenne ARIEGE : L'écrivain est mort hier à Paris 

Выпускники Института политических исследований
Писатели Франции XX века
Французские писатели XX века
Лауреаты премии Ренодо